Servei Sanitari Nacional, sistema d'assistència sanitària estatal d'Itàlia
 Servicio Sismológico Nacional, servei de sismologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
 Superintendencia de Seguros de la Nación, agència governamental per al control de les companyies d'assegurances de l'Argentina
 Sky Sports News, cadena de televisió especialitzada en esports del Regne Unit
 Xarxa de Vigilància Espacial dels Estats Units (del seu nom en anglès Space Surveillance Network), xarxa de telescopis que observa els objectes que orbiten la Terra
 Species Survival Network, organització internacional que vetlla per al compliment de l'acord CITES de comerç d'animals salvatges
 Stoom Stichting Nederland, museu del ferrocarril de Rotterdam, als Països Baixos
 Statistics Singapore Newsletter, publicació semestral del servei d'estadística del govern de Singapur
 Submarí nuclear (del seu nom en anglès Ship Submersible Nuclear), submarí propulsat per un reactor nuclear
 Nombre de Wolf (del seu nom en anglès SunSpot Number), mesura de la quantitat de taques solars visibles a la fotosfera del Sol
 Social Security Number, nombre de nou xifres usat com a document d'identitat als Estats Units
 Solució salina normal, dissolució aquosa de substàncies compatibles amb els organismes vius
 Standard Serial Number, codi d'identificació per a revistes i diaris
 Serial SIM Number, nombre de sèrie de fabricant que identifica una targeta SIM
 Secure Service Network, xarxa informàtica de seguretat que es col·loca entre una xarxa privada i internet